Le tournoi de tennis de Suisse est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1983 se dispute à Lugano du 9 au .

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Christiane Jolissaint et Marcella Mesker.

Faits marquants 
Ce tournoi s'est disputé à Lugano du 9 au .

Pour cause de pluie, les quarts de finale en simple n'ont pas été disputés : aucune gagnante n'a par conséquent pu être désignée.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Christiane Jolissaint et Marcella Mesker.

Résultats en simple

Parcours 
Huit joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Une première tête de série est exemptée de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Suisse
 Saison 1983 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

WTA 1983
Suisse
Événement sportif à Lugano
Sport en Suisse en 1983
Tennis en mai 1983